Miejscowości w USA:
 Longview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Longview – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gregg
 Longview – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Cowlitz
Gminy w USA:
 Longview (ang. Longview Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Longview (ang. Longview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
Muzyka:
 Longview – piosenka zespołu Green Day
 Longview – amerykański zespół grający muzykę bluegrass
 Long-view – brytyjski zespół